Roberto Omar Acosta – calciatore argentino
 Roberto Acosta – ex pentatleta messicano